Brothers může být:

 Brothers (album, The Black Keys) – album skupiny The Black Keys z roku 2010
 Brothers (album, Take 6) – album skupiny Take 6 z roku 1996
 Brothers (album, Taj Mahal) – album Taj Mahala z roku 1977